Lokomotiv Stadium pode se referir a:
 Lokomotiv Stadium (Rússia) - um estádio em Moscou, na Rússia.
 Lokomotiv Stadium (Crimeia) - um estádio em Simferopol, na Crimeia.
 Lokomotiv Stadium (Uzbequistão) - um estádio em Tashkent, no Uzbequistão.

Desambiguação